Lionel Jospin politico francese;
Governo Jospin è il nome della composizione del governo formato da Lionel Jospin che è stata annunciata il 2 giugno 1997.